Bakewell – miasto i civil parish w Wielkiej Brytanii

Osoby o tym nazwisku:
 Claude I. Bakewell – amerykański polityk
 Robert Bakewell – angielski hodowca i agronom